Таксим — многозначный термин:

 Та́ксим (, от  (деление)) в традиционной турецкой и арабской музыке — импровизационная инструментальная прелюдия к макаму; вокальный таксим называется термином «газель». 
 Таксим — микрорайон в центре Стамбула (район Бейоглу).
 Таксим — площадь в стамбульском микрорайоне Таксим.
 Таксим — станция Стамбульского метрополитена (линия 2).
 Таксим — станция фуникулёра Кабаташ—Таксим (F1), расположенная под площадью Таксим что в микрорайоне Таксим в Стамбуле.
 «Таксим» — ныне демонтированный стадион, располагавшийся в микрорайоне Таксим.
 Таксим — этнополитическая концепция, получивашая распространение в турецко-киприотской среде середины XX века, согласно которой Кипр должен быть поделён на две части: греческую и турецкую. Противопоставляется энозису.